Messaouda (en ) est un prénom et un patronyme arabe.

Variante 
Messaouda est le féminin de  et signifie « joyeuse, heureuse ».

Anthroponyme

Prénom 
  (1954-), romancière tunisienne.

Patronyme 

 Lalla Messaouda (), mère des sultans marocains de la dynastie des Saadiens Ahmed al-Mansour et d'Abu Marwan Abd al-Malik.

Voir aussi 
 , prénom, patronyme et toponyme arabe
 , patronyme arabe, variante de Messaoud
 Liste de prénoms arabes

Prénom arabe
Patronyme arabe